«Excess All Areas» () — двойной DVD-альбом группы Scooter, вышедший в 2006 году.

Об альбоме 
На первом диске — запись живого концерта группы в Гамбурге с участием гитариста Мантаса. На втором диске — все клипы группы с 1994 года, некоторые из которых имеют оригинальную обработку, например, «Posse (I Need You On The Floor)». Альбом подвёл черту под третьей главой творчества Scooter. После его выпуска из группы ушёл Джей Фрог и на его место был взят Михаэль Симон, что стало началом четвёртой главы их творчества.

Список композиций 
''Музыка, слова, аранжировка — Эйч Пи Бакстер, Рик Джордан, Джей Фрог, Йенс Теле. Текст — Эйч Пи Бакстер.
 Intro (Lights Out) (2:40)
 Hello! (Good To Be Back) (4:46)
 I’m Raving (4:39)
 Apache Rocks The Bottom!/Rock The Bottom (4:49)
 The Leading Horse/The Four Horsemen (3:20)
 DISCO+Shake That! (4:13)
 Panties Wanted (5:07)
 Weekend! (3:34)
 Stripped (4:21)
 Maria (I Like It Loud) (4:48)
 The Chaser/Jigga Jigga! (6:39)
 Nessaja (3:41)
 One (Always Hardcore) (5:15)
 Fire (4:16)
 Hyper Hyper (5:53)
 Move Your Ass! (5:33)

Excess All Areas DVD
DVD 1: Live In Concert
 Lights Out Intro
 Hello (Good To Be Back)
 I’m Raving
 Apache Rocks The Bottom+Rock Bottom
 The Leading Horse+DISCO
 Shake That
 Panties Wanted
 Weekend!
 Stripped
 Maria (I Like It Loud)
 The Chaser+Jigga Jigga
 FasterHarderScooter
 Nessaja
 One (Always Hardcore)
 Fire+Mantas Live Guitar Madness
 How Much Is The Fish?
 Hyper Hyper
 Move Your Ass!
 + Backstage report
 + Fan Interviews
 + Tour diary

DVD2: The Videos
 Apache Rocks The Bottom
 Hello (Good To Be Back)
 Suavemente
 One (Always Hardcore)
 Shake That (X-Rated version)
 Jigga Jigga (Porn Star version)
 Maria (I Like It Loud)
 The Night
 Weekend (X-Rated version)
 Nessaja (Uncensored version)
 Ramp! (The Logical Song)
 Aiii Shot The DJ
 Posse (I Need You On The Floor) (new edit)
 She’s The Sun
 I’m Your Pusher
 Fuck The Millennium
 FasterHarderScooter
 Call Me Mañana
 I Was Made For Lovin' You
 We Are The Greatest
 How Much Is The Fish?
 No Fate
 The Age Of Love
 Fire
 Break It Up
 I’m Raving
 Rebel Yell
 Let Me Be Your Valentine
 Back In The U.K.
 Endless Summer
 Friends
 Move Your Ass!
 Hyper Hyper
 One (Always Hardcore) — Rick J Jordan’s Director’s cut version
> Band commentary on all videos
 Making of Apache (Rocks The Bottom)
 Making of Hello (Good To Be Back)
 Making of Shake That
 Making of Jigga Jigga
 Making of Maria (I Like It Loud)
 Making of Weekend
 +Poster

Награды и места в чартах

CD 
  — 29
  — 64

DVD 
  — 1
  — 4
  — 4
  — 4
  — 30

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте
 www.scootertechno.ru

Альбомы электронной музыки
Альбомы 2006 года
Альбомы Scooter
Альбомы Kontor Records